Nicky Grist (1 de noviembre de 1961, Galés) es un copiloto de rallies galés actualmente retirado. Participó en el Campeonato Mundial de Rally junto a pilotos como Colin McRae, Juha Kankkunen, Malcom Wilson, entre otros.

Trayectoria

Resultados completos en WRC

Referencias

Enlaces externos 
 Nicky Grist. juwra.com

Copilotos de rally
Pilotos de rally de Gales
Personalidades del Campeonato Mundial de Rally